Цербер:

 Цербер — мифологический персонаж.
 Цербер — созвездие северного полушария.
 (1865) Цербер — околоземный астероид из группы аполлонов.
 Операция «Цербер» — операция по передислокации надводных сил ВМС Германии, осуществлённая в 1942 году.
 Церберы — род змей семейства Homalopsidae.

См. также 
 Цербера